Лаакконен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лаакконен, Ристо (род. 1967) — финский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Лаакконен, Сами (род. 1974) — финский хоккеист с мячом, чемпион мира.
 Лаакконен, Сари (род. 1969) — финская кёрлингистка.